The Watcher in the Woods () é um filme de suspense e terror, lançado em 17 de outubro de 1980, produzido pela Walt Disney Pictures. Baseado no romance de 1976 de Florence Engel Randall, é um filme que contém elementos dos gêneros mistério, suspense, horror e ficção científica. The Watcher in the Woods teve vários problemas de produção e foi retirado dos cinemas após seu lançamento, em 1980. Ele foi relançado em 1981 depois de ser reeditado e revisado.

A história diz respeito a uma adolescente e sua irmã mais nova que se veem envolvidas em um mistério sobrenatural a respeito de uma garota desaparecida nos bosques que rodeiam a sua nova casa no campo Inglês. É estrelado pela lendária Bette Davis ao lado de Lynn-Holly Johnson, Kyle Richards, Carroll Baker e David McCallum. O filme foi filmado no Pinewood Studios e as áreas circundantes, em Buckinghamshire, Inglaterra.

Sinopse 
O espírito de uma criança, assombra os filhos de um casal americano em sua nova residência, uma bela casa cercada por uma floresta na Inglaterra. Na trama, a família aluga uma casa afastada da cidade e próxima a um bosque. As duas meninas da família passam a ver coisas e ouvir vozes. A mais velha das meninas procura desvendar o desaparecimento de uma garota ocorrido há trinta anos.

Elenco 
Bette Davis como Mrs. Aylwood
Carroll Baker como Helen Curtis
David McCallum como Paul Curtis
Lynn-Holly Johnson como Jan Curtis
Kyle Richards como Ellie Curtis
Ian Bannen como John Keller
Richard Pasco como Tom Colley
Frances Cuka como Mary Fleming
Benedict Taylor como Mike Fleming
Eleanor Summerfield como Mrs. Thayer
Georgina Hale como Mrs. Aylwood criança
Katherine Levy como Karen Aylwood

Prêmios 
 O filme foi nomeado ao Saturn Award.
 Kyle Richards foi nomeado ao Saturn Award (Melhor Atriz Coadjuvante em 1982) e Young Artist Award (Melhor jovem atriz coadjuvante em 1982), por sua atuação como Ellie Curtis.

Ligações externas 
 

Filmes de terror da década de 1980
Filmes da Walt Disney Pictures
Filmes de fantasia da década de 1980
Filmes de suspense da década de 1980
Filmes gravados na Inglaterra
Filmes em língua inglesa
Filmes dos Estados Unidos de 1980
Filmes dirigidos por John Hough
Filmes da Pinewood Studios
Filmes baseados em romances